Paul Yorck von Wartenburg peut désigner les personnes suivantes :
  (1835-1897), philosophe allemand ;
 Paul Yorck von Wartenburg (1902-2002), officier résistant contre le nazisme et diplomate, petit-fils du précédent.